The Killing (film), een film uit 1956
 Forbrydelsen, Deense misdaadserie (internationaal The Killing genoemd)
 The Killing (Amerikaanse televisieserie), Amerikaanse misdaadserie en remake van bovenstaande serie
 The Killing (Hatesphere), ep van de Deense band Hatesphere